KT poate fi:
 Kotayk, provincie în Armenia, codul ISO 3166-2:AM
 Katsina, stat în Nigeria, codul ISO 3166-2:NG
 kiloTesla, unitate de măsură a fluxului magnetic